S58, S-58 ou S.58 peut faire référence à :
 Amputation traumatique de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies ;
 SIAI S.58, un prototype d'hydravion de chasse italien ;
 Sikorsky S-58, un hélicoptère de transport militaire américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres